Градчани — один з чотирьох історичних районів Праги, що зберіг до 1784 г. право на самокерування.

Населені пункти в Чехії:

 Градчани (Пршеров)
 Градчани (Брно-околиця)
 Градчани (Нимбурк)